Krawce – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Krawce – część wsi Czerce, w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Sieniawa
 Krawce – część miasta Poręba, w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie miasto Poręba
 Krawce – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie